de markering op hulpverleningsvoertuigen:
 BVV-striping (in België)
 BZK-striping (in Nederland)
 data striping, een gegevensopslagtechniek; zie Redundant array of independent disks